Чемпионат Азии по боксу 2004 года прошёл с 11 января по 17 января в городе Пуэрто-Принсеса (Филиппины). Были разыграны награды в 11 весовых категориях.

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты

2004
2004 год в боксе
Бокс
Чемпионаты Азии на Филиппинах
Январь 2004 года
бокс
Бокс на Филиппинах